Sakrewski ist der Familienname folgender Personen:

 Arseni Andrejewitsch Sakrewski (1783–1865), russischer Militär- und Staatsmann, Generalgouverneur von Finnland, Innenminister
 Nikolai Wassiljewitsch Sakrewski (1805–1871), russisch-ukrainischer Historiker, Volkskundler und Lexikograph